Matt LeBlanc
Nicolas Leblanc
Maurice Leblanc
Processo Leblanc
Guillaume Leblanc
André LeBlanc
Jean-Marie Leblanc
Desambiguação